Esistono più comuni francesi con questo nome

Grandvilliers – Eure
Grandvilliers – Oise